Schellinger ist der Name von:

 Andrea Schellinger (* 1953), Übersetzerin aus dem Neugriechischen
 Benedikt Schellinger (1824–1875), österreichischer Lokalpolitiker, Landtagsabgeordneter für den politischen Bezirk Sechshaus, erster Bürgermeister und Ehrenbürger von (Wien-)Rudolfsheim
 Brigitte Doege-Schellinger (* 1938), freiberufliche Designerin, Farbberaterin und Malerin
 Hans Schellinger (1905–1990), deutscher Maler